Börsenfieber ist:
 im Finanzjargon ein Synonym für einen Bullenmarkt
 ein Verweistitel für den Film Millionen um ein Weib, US-amerikanischer Spielfilm von Rowland V. Lee aus dem Jahr 1929
 eine Episode der deutschen Fernsehserie SOKO Leipzig aus dem Jahr 2001
 eine Episode der deutschen Fernsehserie Samt und Seide aus dem Jahr 2002
 eine Episode der deutschen Fernsehserie Die Pfefferkörner aus dem Jahr 2003